Der 19. Giro d’Italia fand vom 10. Mai bis 31. Mai 1931 statt. 

Das Radrennen bestand aus 12 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3.012  Kilometern. Von 109 Teilnehmern erreichten 65 das Ziel. Francesco Camusso errang den Giro-Sieg vor Luigi Giacobbe, die Mannschaftswertung gewann das Team Legnano.

1931 wurde das Rosa Trikot mit der charakteristischen Farbe der Gazzetta dello Sport als Symbol des führenden Rennfahrers eingeführt.

Gesamtwertung

Etappen 

Radrennen 1931
1931